, prénom féminin allemand et néerlandais
Heike, autre nom du clan japonais Taira
(1732) Heike, astéroïde de la ceinture principale

Voir aussi
Heike monogatari, chronique poétique japonaise
Heikegani, espèce de crabes